Les Coteaux kan syfta på:

Haiti 

 Coteaux (ort), Sud,

Kanada 

 Les Coteaux (kommun), Québec, Montérégie,